Cremaschi, etnico di Crema, può riferirsi a:
 Atilio Cremaschi – calciatore cileno di origine italiana
 Carlo Cremaschi – politico e partigiano italiano
 Gian Stefano Cremaschi – scrittore e insegnante italiano
 Giorgio Cremaschi – sindacalista italiano
 Inisero Cremaschi – scrittore e critico letterario italiano
 Olinto Cremaschi – politico e partigiano italiano